Luossaberg; een berg in noord Zweden; nabij Kiruna
Luossajärvi; een meer in noord Zweden; nabij Kiruna
Luossajoki; een rivier in noord Zweden; nabij Kiruna
Luossaberg (noord); een berg in noord Zweden; 40 km vanaf Kiruna
Luossameer (noord); een meer in noord Zweden; 40 km vanaf Kiruna
Luossarivier (noord); een rivier in noord Zweden; 40 km vanaf Kiruna